Fasanenschlösschen ist der Name des

 Fasanenschlösschen (Moritzburg), beim Schloss Moritzburg in Sachsen
 Fasanenschlösschen (Karlsruhe), beim Schloss Karlsruhe in Baden